Mellomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellomtjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Mellomtjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (6,72 ha)
Mellomtjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mellomtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Mellantjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn